Зеленого́рский — фамилия и топоним в России.

Носители фамилии 
 Зеленогорский, Фёдор Александрович (1839—1908) — русский философ, историк философии и психологии.

Топоним 
 Зеленогорский — посёлок городского типа в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Зеленогорский — посёлок в Елховском районе Самарской области.
 Зеленогорский — посёлок в городском округе Город-курорт Кисловодск Ставропольского края.
 Зеленогорский — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.

См. также 
 Зеленогорский сельский совет
 Зеленогорское
 Зеленогорск